Исполко́мская (Исполко́мовская) улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Исполкомовская улица — улица в Липецке.
 В Санкт-Петербурге:
 Исполкомская улица — улица в Центральном районе.
 Исполкомская улица — улица в Зеленогорске.

Украина 
 Исполкомовская улица — улица в Днепре.
 Исполкомовская улица — улица в Харькове.